DeskSpace — менеджер виртуального рабочего стола для Windows 2000, XP, Vista и Windows 7. До 9 июля 2007 года программа носила имя Yod’m 3D (сокращение от ).

Описание 
Программа созда`т до 6 виртуальных рабочих столов и располагает их на гранях виртуального куба, позволяя пользователю переключаться между ними с анимационным эффектом вращения куба.. Подобный эффект обеспечивают оконные менеджеры Compiz и Beryl для X Window System и VirtualDesktops для Mac OS X. Для своей работы DeskSpace использует и требует DirectX 9, в отличие от большинства других оконных менеджеров, использующих OpenGL.

Не требует установки для запуска.

История 
Первоначальным разработчиком программы, носившей в то время имя Yod’m 3D, является Кристиан Салмон (). Программа распространялась на условиях freeware. Последней, выпущенной в 2007 году, бесплатной версией является версия 1.4.

9 июля 2007 года компания Otaku Software объявила о приобретении всех прав на Yod’m 3D, изменении названия программы на DeskSpace и смене типа лицензирования на shareware. Последней версией, выпущенной Otaku Software, является версия 1.5.8.14 от 25 мая  2012 года.

Примечания

См. также 
 Beryl
 Compiz
 Toy'd

Ссылки 
 Официальный сайт
 Несколько видеороликов на YouTube, показывающих Yod’m 3D в действии
 Обзор Yod’m 3D на Lifehacker

Системное программное обеспечение